Bernád Ágoston (1890-1950) ügyvéd
Bernád Ágoston (1929-1997) irodalomtörténész